Inge I Starszy – król Szwecji ok. 1070/1080–1112
 Inge I Garbaty – król Norwegii 1136–1161